Возвращение года по версии журнала «Ринг» () — награда ежегодно присуждаемая боксёру, который сделал наиболее яркое возвращение в элиту бокса после паузы или неудачного периода в карьере. Вручается с 1980 года.

Список обладателей награды

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт журнала «Ринг» 
Список обладателей награды

См. также 
 Журнал «Ринг»
 Боксёр года по версии журнала «Ринг»
 Бой года по версии журнала «Ринг»

Списки награждённых спортивными наградами
Бокс
Журнал «Ринг»